Собо́р Свято́го Па́трика () — кафедральный собор католической архиепархии Мельбурна, Австралия, типичный образец популярного в Британской империи неоготического стиля. Один из пяти австралийских храмов, носящих почётный статус «малой базилики».

История 
В 1851 году, спустя 12 лет после основания Мельбурна, секретарь колонии Виктория предоставил представителям Римско-католической церкви участок земли в районе Восточных Холмов. Вскоре после этого прибывший из Великобритании августинский монах Джеймс Голд, в обязанности которого входило организовать приход в Мельбурне и стать его главой, решил построить кафедральный собор на вновь выделенном участке земли. В то время католическая община Мельбурна состояла практически на сто процентов из ирландцев, и поэтому было решено посвятить новый собор Святому Патрику — святому покровителю Ирландии.

Для работы над проектом был приглашён один из самых известных архитекторов Мельбурна того времени Уильям Уорделл. Однако работы над проектом были отложены из-за острой нехватки квалифицированной рабочей силы, вызванной золотой лихорадкой, когда практически всё трудоспособное население было вовлечено в разработки золотых приисков. Первый камень в основание нового собора был заложен только в 1858 году. Проект собора был выполнен в стиле неоготики на основе проектов средневековых английских церквей. Этот стиль был очень популярен в строительстве церквей середины XIX века. Неф собора спроектирован в раннеанглийском стиле, в то время как остальная часть здания выполнена в стиле более поздней готики. Впоследствии Уильям Уорделл спроектировал церковь Святой Марии в Сиднее по подобному плану.

Строительство нефа было закончено в течение десяти лет, однако работы над остальным зданием продвигались медленно и замедлились ещё больше во время экономической депрессии 1891 года. Только в 1897 году собор был освящён, но и на этот момент он не был окончательно построен. Для окончательного завершения работ над собором католической общине Мельбурна потребовалось собирать дополнительные средства, что ещё больше затянуло строительство собора. Дэниел Манникс, который стал в 1917 году архиепископом Мельбурна, прилагал огромные усилия для полного окончания работ над собором. Строительство здания было окончательно завершено в 1939 году.

В 1970 году папа Павел VI стал первым папой, посетившим Собор, и в 1974 году он провёл службу в малой базилике. В 1986 году папа Иоанн Павел II посетил собор Святого Патрика.

Собор построен по традиционной схеме с главной осью, проходящей с востока на запад, с алтарём, расположенным в восточной части. В плане собор представляет собой латинский крест с нефом, расположенным в длинной части. Длина собора по длинной оси составляет 103,6 метра, ширина по короткой оси — 56,4 метра, ширина нефа — 25,3 метра. Высота нефа составляет 28,9 метров, высота главного шпиля — 105 метров, высота башен по бокам главного входа — 61,9 метров.

Литература 
 O’Farrell, Patrick (1977). The Catholic Church and Community in Australia. Thomas Nelson (Australia), west Melbourne.

Ссылки 
 Официальный сайт Собора.
 Libreria Editrice Vaticana. Homily of John Paul II. Melbourne (Australia), 28 November 1986.

Церкви Мельбурна
Архитектура Австралии
Соборы Австралии
Католические храмы Австралии
Здания и сооружения, заложенные в 1858 году
Культовые сооружения, построенные в 1939 году
Появились в 1939 году в Австралии
Храмы Святого Патрика